ter Borch ist der Familienname folgender Personen:

 Gerard ter Borch der Ältere (1582/1584–1662), holländischer Maler und Zeichner
 Gerard ter Borch (1617–1681), holländischer Maler und Zeichner
 Gesina ter Borch (1633–1690), holländische Malerin und Zeichnerin
 Harmen ter Borch (1638–1677), holländischer Zeichner
 Jan ter Borch, holländischer Maler
 Moses ter Borch (1645–1667), holländischer Maler und Zeichner

Siehe auch:
 Borch